Special Escort Group (Metropolitan Police) - Brits politieteam dat vips, risicogedetineerden en speciale waardetransporten escorteert door Londen
 Special Escort Group (Ministry of Defence Police) - Brits politieteam van het Ministerie van Defensie belast met het escorteren van nucleaire wapens en ander militair nucleair materiaal binnen het Verenigd Koninkrijk